Озерье — название населённых пунктов в России:

 Озерье — село в Бузулукском районе Оренбургской области.
 Озерье — деревня в Клепиковском районе Рязанской области.